Chworostowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Chworostowo – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Chworostowo – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Chworostowo – wieś w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Chworostiw – wieś na Ukrainie

Strony ujednoznaczniające